stężenie – zawartość składnika w substancji (chemia)
 koncentracja (fizyka)
 koncentracja (statystyka)
 koncentracja (ekonomia)
 koncentracja (psychologia) – skupienie uwagi
 koncentracja (prawo)